Hufnagel bezeichnet

 den Hufnagel

Hufnagel ist der Familienname folgender Personen:
 Charles A. Hufnagel (1916–1989), US-amerikanischer Chirurg, Hochschullehrer und Erfinder der künstlichen Herzklappe
 Eduard Hufnagel (1794–1825), Professor für Geschichte am Gymnasium in Frankfurt am Main
 Erwin Hufnagel (1940–2022), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Frédéric Hufnagel (* 1960), französischer Basketballspieler
 Friedrich Hufnagel (1840–1916), Pfarrer in der Hanauer Union
 Heinrich Hufnagel (1430/40–~1490), deutscher Goldschmied
 Helena Hufnagel, deutsche Regisseurin und Produzentin
 Johann Hufnagel (1909–1991), deutscher Weitwanderer und Erstbegeher zahlreicher Europäischer Fernwanderwege
 Johann Georg Hufnagel (1869–1951), deutscher Dichter
 Johann Siegfried Hufnagel (1724–1795), deutscher Pfarrer und Entomologe
 John Hufnagel (* 1951), US-amerikanischer Footballspieler und -trainer

 Karl Hufnagel (1906–1972), deutscher Maler und Kunstpädagoge 
 Karl Friedrich von Hufnagel (1788–1848), deutscher Rechtswissenschaftler und Politiker
 Karl Günther Hufnagel (1928–2004), deutscher Schriftsteller
 Klaus Hufnagel (* 1955), deutscher Dreispringer
 Leon Hufnagel (1893–1933), deutscher Astronom
 Lucas Hufnagel (* 1994), deutsch-georgischer Fußballspieler
 Michael Hufnagel (1854–1915), deutscher Landwirt, Bürgermeister und Reichstagsabgeordneter
 Otto Hufnagel (1885–1944) deutscher Lehrer und Politiker (DDP)
 Paul Hufnagel (1925–2008), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Sigurd Hufnagel (1926–2006), deutscher Wissenschaftler und Dozent
 Wilhelm Hufnagel (1848–1924), deutscher Arzt, Geheimer Sanitätsrat und Mitbegründer der Kinderheilanstalt Bad Orb
 Wilhelm Friedrich Hufnagel (1754–1830), evangelischer Theologe und Pädagoge

Siehe auch:
 Hoefnagels
 Hoefnagel
 Hufnagl